Spojení písmen N a U může mít různé významy:

NU 
 NU – kód ISO 3166-2 pro Niue
 CA-NU – kód ISO 3166-2 pro Nunavut

Nu 
 Námořnická unie – zájmové sdružení studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

.nu 
 .nu – internetová doména nejvyššího řádu pro Niue